Lime puede referirse a:

Limé, una localidad y comuna de Francia.
Lime (banda), un grupo canadiense de música electrónica y Disco.
Lime (anime), género en que se muestra de forma más implícita que en el Lemon las relaciones sexuales.
Lime (sistema operativo), un proyecto para un sistema operativo moderno hecho con C#.